«Die Hölle muss warten» () — п'ятий студійний альбом німецького рок-гурту Eisbrecher . В Німеччині альбом вийшов 14 лютого 2012.

Список пісень

Видання Miststück 2012

Чарти

Примітки 

Альбоми Eisbrecher
Альбоми AFM Records
Альбоми німецьких виконавців